Арео́ла ():
 Ареола — устаревшее название светлого круга, видимого около Луны.
 Ареола — сильно видоизменённая боковая почка растений семейства Кактусовые.
 Ареола — пигментированная область вокруг соска.
 Ареола, Альфонс (род. 1993) — французский футболист филиппинского происхождения, вратарь.

См. также 
 Ареал (значения)
 Ореол

Примечания